Rajdowe Mistrzostwa Europy (ang. European Rally Championship, ERC)
 Europejska Rada Resuscytacji (ang. European Resuscitation Council, ERC)
 Republikańska Lewica Katalonii (katal. Esquerra Republicana de Catalunya, ERC)
 ERC – European Rover Challenge
 Erc – klient IRC
 Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) – główna agencja grantowa Unii Europejskiej